EWS steht als Abkürzung für:

 Early Warning System, deutsches Zentrum für Frühwarnung bei Erdbeben, siehe Deutsches GeoForschungsZentrum #Geoengineering-Zentren und Wissenschaftliche Infrastrukturen
 Elektrizitätswerk Schwyz
 Elektrizitätswerk Siegerland
 Elektrizitätswerke Schönau, deutsches Energieversorgungsunternehmen
 Elektronische-Wegfahr-Sperre
 Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen, technisches Regelwerk im Straßenbau
 Enduro World Series
 English, Welsh & Scottish Railway, siehe DB Cargo UK
 Entfernungswerk Straße, eine Datenbank mit Straßenentfernungen
 Erdwärmesonde
 Erwachsenenschule Bremen
 Erziehungswissenschaftliches Staatsexamen Bayern
 Europäisches Währungssystem
 Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, juristische Fachzeitschrift
 EWS Arena, eine Multifunktionsarena in Göppingen
 Exchange Web Services, siehe Microsoft Exchange Server #Technik

Siehe auch:

Abkürzung